Handke je příjmení. Známí nositelé tohoto příjmení jsou:

 Jan Kryštof Handke, Johann Christoph Handke (1694–1774) – moravský barokní malíř
 Peter Handke (* 1942) – rakouský spisovatel a překladatel

Česká příjmení